Antriebskraft bezeichnet:
in der Physik allgemein einen Kraftstoß (Impuls)
in der Dynamik und Antriebstechnik den sogenannten Vortrieb